5-й Предпорто́вый проезд — улица в Московском районе Санкт-Петербурга. Отходит от пересечения 1-го Предпортового проезда, улиц Костюшко и Галстяна строго на юг. Протяжённость — 2010 м.

История 
Проезд получил название в 1975 году.

Здания и сооружения 
Чётная сторона:
 д. 4/2 — ГДОУ Детский сад № 34 Московского района
 д. 6/1 — ГОУСОШ Школа № 544 Московского района
 д. 8/2 — ГОУСОШ Школа № 376 Московского района
Нечётная сторона:
 д. 1 — жилой дом, универсам, аптека (при входе в универсам)
 д.3/Костюшко 17А — ППО ООО СПБ УРП «СВЕТ», СТОЛОВАЯ, (арендуемые помещения организациями — ООО «Кронвет», Ависта, и многими другими)
 Пассажиравтотранс, Автобусный парк № 7
 д. 19 — ГУП Центральная фармацевтическая база
 Складские помещения
 Производственные территории

Транспорт 

 Метро: Московская (1100 м), Звёздная (2100 м)
 Автобус (от д.1): № 3, 13, 13А, 31, 39, 62, 63, 90, 147, 150, 155, 252, 299, 301, 431
 Троллейбус: № 17
 Платформы: Предпортовая (1250 м), Аэропорт (1130 м)

Пересечения 
С севера на юг:
 1-й Предпортовый проезд
 улица Костюшко
 улица Галстяна
 Предпортовая улица
 Дунайский проспект
 6-й Предпортовый проезд

Примечания

Литература

Ссылки